Annelies Van Herck
 Michael Herck
 Paul van Herck